Hultet kan syfta på:

 Evedal och Hultet – en småort i Växjö kommun
 Hultet, Karlsborgs kommun – en småort i Karlsborgs kommun
 Backen och Hultet – en tidigare småort i Mölndals kommun